

Astronomia 
 3908 Nyx – asteroide

Codici 
 nyx – codice ISO 639-3 della lingua nganyaywana

Mitologia 
 Nyx o Notte – personificazione della notte nella mitologia greca

Fumetti 
 NYX – fumetto della Marvel Comics